A Damallsvenskan Svédország női labdarúgó bajnoksága, amelyet a férfi Allsvenskan mintájára alapítottak 1988-ban.

A 2022-es bajnokság résztvevői

Bajnokságok 
Az alábbi táblázat az 1973 óta megrendezésre kerülő svéd női bajnokságok győzteseit tartalmazza.

Eddigi bajnokok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Hivatalos honlap 

Női labdarúgó-bajnokságok